
Termin -{DEC}- ima više značenja.

 -{Didžital ekvipment korporejšon}-
 Dietilcarbamazin
 Dietil karbonat, estar